Tom Smith (1878-1957) – allevatore statunitense di cavalli
 Tom Smith (1971-2022) – rugbista a 15 scozzese
 Tom Smith (1981) – musicista britannico
 Tom Smith (1985) – rugbista a 15 gallese
 Tom Smith – truccatore britannico